Goines ist der Familienname folgender Personen:

 Lincoln Goines (* 1953), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Siena Goines (* 1969), US-amerikanische Schauspielerin
 Victor Goines (* 1961), US-amerikanischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Goins